Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) w USA, w stanie Wirginia

Inne znaczenia:
 Co się wydarzyło w Madison County (ang. The Bridges of Madison County) – powieść (1992) i film (1995), dziejące się w hrabstwie Madison w stanie Iowa